Brachet ist:

 der alte deutsche Name des Monats Juni.

Brachet ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Brachet (1869–1930), belgischer Embryologe
 Auguste Brachet (1845–1898), französischer Romanist
 Jean Brachet (1909–1988), belgischer Biochemiker
 Joël Brachet, französischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Brachet, eine autochthone rote Rebsorte der Weinbauregion Provence im Süden Frankreichs, siehe Braquet Noir